Magnolia Manor ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Magnolia Manor (Arkansas), ID-Nr. 72000200
 Magnolia Manor (Illinois), ID-Nr. 69000053
 Magnolia Manor (Mississippi), ID-Nr. 83000966